Трускаве́цька ву́лиця — назва вулиці у деяких населених пунктах України, на честь міста Трускавець.

 Трускавецька вулиця — вулиця в місті Дрогобич.
 Трускавецька вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Трускавецька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Трускавецька вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці